Miejscowości w USA:
 Tooele – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Tooele
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tooele (ang. Tooele County) – w stanie Utah